Sandman, sem título oficial definido, é um futuro filme da Warner Bros, baseado no personagem de mesmo nome, criado por Neil Gaiman, é um personagem da linha Vertigo, selo da DC Comics. O filme conta com Joseph Gordon-Levitt  na produção e roteiro de Jack Thorne  - aparentemente com revisões do próprio Gaiman -, que irá trabalhar a partir do argumento de David S. Goyer.

Joseph Gordon-Levitt 
O fato de Joseph Gordon-Levitt estrelar o filme no papel de Sandman, não é algo confirmado, porém é cogitado. Em 16 de Dezembro de 2013, Gordon-Levitt publicou em seu Twitter a seguinte mensagem: "Ladies and gentlemen, I'm incredibly honored to be working with David Goyer, Warner Bros, and @neilhimself on SANDMAN. #Prelude" . Ou seja, ele afirma estar trabalhando na produção do longa, mas quem irá protagonizar a história, até então, surgiu apenas especulações.

Exatamente, um ano após o pronunciamento de Gordon-Levitt em seu Twitter, Neil Gaiman em 16 Dezembro de 2014 numa entrevista para o site Radio Times, comenta sua preferência de perfil artístico para interpretar Morfeus (Sandman), no cinema: "It's a funny thing with Morpheus. Again, it's that thing where you look around and think, 'Yes this person would be a fantastic person', and then time passes. There was a time Johnny Depp would've been a great Morpheus, but now he's too old and it's fine. I think the first time I saw Benedict was as Sherlock Holmes, I thought, 'wow, that's incredibly Morpheus'. And fans probably thought the same because they immediately started doing fan-art, meshing the two of them up. Then again, Tom Hiddleston is still out there! And the truth is, as far as I'm concerned, anybody who sounds English with great cheekbones can probably pull it off." Resumidamente, Gaiman explica que há momentos que surgem artistas fantásticos (referindo-se ao fato de que Morfeus é um personagem peculiar), mas o tempo passa, sendo assim, citando Jhonny Depp que em outra época seria uma boa escolha, mas hoje está mais velho. Comentou sua admiração ao conhecer Benedicte Cumberbatch, pois o achou incrivelmente parecido com Morfeus, o que se refletiu na opinião de muitos fãs. Por fim, lembra que Tom Hiddleston está por aí (comentário vago, mas de certa forma, posicionando-se sobre um possível ator para o papel) e que a verdade, a respeito dele, qualquer um que tenha um bom sotaque inglês e boas maçãs no rosto, pode estar interpretando Morfeus.

Produção
O projeto está sendo planejado pela Warner desde o fim da década de 1990, e teve o cineasta Roger Avary (‘Regras da Atração’) cotado para dirigir. Em 2001, o filme foi abandonado, e Gaiman chegou a declarar 6 anos mais tarde, na Comic-Com, que "preferiria não ver nenhum filme de ‘Sandman’ do que ver um filme ruim de ‘Sandman'." Ele acrescentou:"Mas eu sinto que está chegando a hora de um filme de ‘Sandman’. Precisamos de alguém que tenha a mesma obsessão com a obra original que Peter Jackson teve com ‘O Senhor dos Anéis’ ou Sam Raimi teve com ‘Homem-Aranha’."  Gordon-Levitt falou o seguinte sobre a produção do filme: “Neste momento, nós estamos trabalhando no roteiro, eu, Goyer, o roteirista Jack Thorne e Neil Gaiman , junto com o pessoal da DC e Warner Bros. É um time muito bom de pessoas, muitas delas são as mesmas que trabalharam nos filmes de Nolan sobre o Batman. Isso é muito empolgante. Não há um roteiro ainda, porque é uma adaptação bem complicada. ‘Sandman’ não foi escrito como revista, assim como ‘Sin City’. São 75 capítulos. Há um motivo para as pessoas que tentaram adaptar ‘Sandman’ nos últimos 20 anos e falharam.” Depois de Man of Steel (filme) ter faturado 668 milhões de dólares em bilheterias, a DC e a Warner Bros. anunciaram que seria criado um universo compartilhado entre seus futuros filmes . Sendo assim, há planos de unir Sandman ao resto do Universo DC.

Filmes do Universo DC
Produzidos
 O Homem de Aço (2013)
 Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
 Mulher-Maravilha (2017)
Liga da Justiça (2017)
Aquaman (2018)

Confirmados

 Shazam (2019) 
 Homens Metálicos (Indefinido) 
Sandman (Indefinido) 

 Joseph Gordon-Levitt | 16 de Dezembro de 2013 | Twitter
 Interview Neil Gaiman | 16 de Dezembro de 2014 | Radio Times
 Sandman | 17 de Dezembro de 2014 | Omelete